Ме́нчик:
 Ве́ра Фра́нцівна Ме́нчик-Сті́венсон
 Ольга Францівна Ме́нчик-Рабері